Civita har flere betydninger:

 Civita (Calabrien) - en kommune og by i provinsen Cosenza, Calabrien
 Civita Castellana, en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 Civita d'Antino, en kommune og by i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo
 Civita di Bagnoregio, en frazione i provinsen Viterbo, Lazio
 Civita (Cascia), en frazione i provinsen Perugia, Umbria
 Olbia, kendt som Civita i middelalderen, by i på Sardinien
 Civitanova del Sannio, en kommune i provinsen Isernia, Molise
 Civitanova Marche, en kommune og by i provinsen Macerata, Marche
 Civitavecchia, en kommune og by i provinsen Rome, Lazio
 Cividate Camuno, en kommune i provinsen Brescia, Lombardy